En , le nombre de  extrasolaires à l'existence confirmée est dépassé. À celles-ci, il faut ajouter plus de  en attente de confirmation, ce qui mène à plus de  potentiellement connues. Ceci ne représente qu'un infime échantillon de toutes les planètes qui existent, étant donné que notre propre galaxie, la Voie lactée, en compterait à elle seule plus de . Il est donc impossible de dresser la liste complète de l'ensemble des planètes existantes. La présente liste évolue car, les techniques étant de plus en plus sophistiquées, de nouvelles planètes sont constamment découvertes.

Ci-après, une liste non exhaustive de planètes confirmées, avec quelques candidates mentionnées en italiques.

Nombre de planètes connues

Différences entre les catalogues 
Selon les catalogues, le nombre de planètes indiqué peut varier.

L'Encyclopédie des planètes extrasolaires (EPE), créée par Jean Schneider, qui sert de référence ici, est également la plus utilisée comme telle dans la communauté des chasseurs d'exoplanètes car . D'autres catalogues donnent un nombre de planètes confirmées légèrement moindre étant donné que ces derniers attendent la publication dans des journaux scientifiques de la confirmation des planètes avant d'intégrer ces dernières dans leur liste ; alors que l'EPE est immédiatement mise à jour même lorsque la confirmation a été annoncée lors d'une conférence, par exemple.

Évolution du nombre de découvertes 
Les premières planètes extrasolaires découvertes et confirmées ont été détectées dans le système de  en 1992. La première exoplanète en orbite autour d'une étoile de la séquence principale découverte et confirmée est  en 1995. Le cap des mille exoplanètes découvertes (et confirmées) est franchi le  ; en incluant les huit planètes du Système solaire, le cap des  connues est atteint presque trois semaines plus tôt, le . Début , l'annonce du programme Kepler fait bondir le compteur de plus de .

Le , l'équipe de Kepler annonce la validation de  exoplanètes.

Listes

Étoiles sur la séquence principale ou géantes et naines brunes 
Cette liste indique les systèmes planétaires dont au moins une planète a été détectée. Les données sont classées par ordre alphabétique du nom de l'étoile hormis le Système solaire placé en tête de tableau pour référence. Les masses des planètes sont exprimées en multiples de celles de Jupiter () et de la Terre ().

Pour rappel : 1  = 317,8  et 1  =  = 5,98 kg.

 Notes
 Les étoiles dont le nom est suivi d'une étoile (*) n'apparaissent pas dans lEncyclopédie des planètes extrasolaires (EPE).
 Figurent les étoiles concernées des catalogues et programmes de recherche CoRoT, Gliese, HAT-P, HATS, HD, HIP, HR, KELT, Kepler, KIC, KOI, , MOA, NGTS, OGLE, TESS, TIC, TOI, TrES, WASP et .
 Les planètes dont le nom et l'année de découverte apparaissent en italiques sont  dans l'EPE.

Le Soleil, de 1RXS1609 à 109 Piscium et de AB Pictoris à ZTF J0038+2030

Découvertes rétractées

Pulsars 
Cette liste indique les pulsars autour desquels une ou plusieurs planètes ont été détectées, avec pour chacune sa masse en multiple d'une part de la masse de la Terre et d'autre part de celle de Jupiter, sa distance par rapport au pulsar en unités astronomiques et sa période de rotation en jours terrestres.

Planètes « vagabondes » 

Les « planètes vagabondes », objets de masse planétaire mais qui ne tournent pas autour d'une étoile, ne sont souvent pas considérées comme des planètes. La définition de travail de l'Union astronomique internationale va en ce sens. Quelques-unes sont ici indiquées à titre de comparaison avec les « vraies planètes » en orbite autour d'étoiles :
 OTS 44, objet libre de masse planétaire ou sous-naine brune, découverte en 1998
 Cha 110913-773444, planète, planémo ou sous-naine brune, 2004
 Oph 162225-240515, système de deux naines brunes, août 2006
 PSO J318.5-22, objet libre de masse planétaire ou planète gazeuse, septembre 2010
 CFBDSIR 2149-0403, objet libre de masse planétaire ou sous-naine brune, novembre 2012
 2MASS J11193254–1137466, système de deux naines brunes, avril 2016.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Exoplanète
 Types de planètes
 Liste de découvreurs d'exoplanètes
 Liste de programmes de recherche d'exoplanètes
 Liste de systèmes planétaires extrêmes
 Méthodes de détection des exoplanètes

Liens externes 
 L'Encyclopédie des planètes extrasolaires - CNRS/Observatoire of Paris
 Observatoire de Paris
  JPL Planetquest New Worlds Atlas
  Liste de découvertes et confirmations de planètes - Observatoire de Genève
  Almanach des planètes - California & Carnegie Planet Search
  Catalogue des exoplanètes connues (XML)*  Name Exoworlds Vote : votez pour l'attribution de nom à des Exoplanètes